Todos Santos (gemeente), een Boliviaanse gemeente in departement Oruro
Todos Santos (Oruro), een plaats in deze Boliviaanse gemeente
Todos Santos (Mexico), een plaats in Mexico